karnacja – koloryt skóry ludzkiej
 karnacja – zestaw ustawień graficznego interfejsu użytkownika regulujących wygląd i zachowania wizualne programu